„Ауди Q5“ (Audi Q5) е модел компактни SUV автомобили на германската компания „Ауди“, произвеждан от 2008 година.

Моделът разширява гамата на „Ауди“, добавяйки по-компактен SUV от „Ауди Q7“, и има изненадващ успех, като в първите години след въвеждането си става най-продаваният автомобил в класа си. Той има и вариант с подобрено поведение, продаван под името „Ауди SQ5“.

Бележки 

Q5
Автомобили с повишена проходимост